Новоипатово — топоним.
 Новоипатово (Свердловская область)
 Новоипатово (Коми)